

Persone 
 Carlo Astengo – magistrato italiano
 Cristoforo Astengo – avvocato ed eroe della Resistenza italiano
 Eduardo Astengo – calciatore peruviano
 Fernando Astengo – calciatore cileno
 Giacomo Astengo – politico italiano
 Giovanni Astengo – urbanista e architetto italiano
 Giuseppe Astengo – avvocato e politico italiano

Altro 
 Palazzo Astengo – edificio di Firenze